La palabra Yakovlev puede referirse a:

 A.S. Yakovlev Design Bureau JSC: empresa rusa de diseño y fabricación de aviones.

Personas 
 Aleksandr Sergéyevich Yákovlev (1906-1989), ingeniero aeronáutico ruso.
 Guennadi Yákovlev (n. 1938), botánico ruso.
 Serguéi Yákovlev (n. 1976), ciclista kazajo.
 Vadim Yákovlev, comandante de la caballería cosaca a principios del siglo XX.
 Vsévolod Yákovlev (1895-1974), militar soviético